La saison 1954-1955 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1955-1956

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club de Blida.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'OM: Olympique Marengo.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le SCUEB: Sporting Club Union El Biar.
Le SG: Stade Guyotville.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
L'ASPTT: Association Sportive Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendrier de la Division Promotion Honneur 
 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Promotion Honneur

Calendriers de la Première Division 

 Calendrier 1 div. Groupe I

 Calendrier 1 div. Groupe II

 Calendrier 1 div. Groupe III

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe I

 Calendrier  div. Groupe II

 Calendrier  div. Groupe III

 Calendrier  div. Groupe IV

Calendriers de la Troisième Division 

 Calendrier  div. Groupe I

 Calendrier  div. Groupe II

 Calendrier  div. Groupe III

 Calendrier  div. Groupe IV

Calendriers des championnats corporatifs 

 Calendrier 1 div. Corporatif

 Calendrier  div. Corporatif

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur

Palmarès de la Promotion Honneur

Palmarès de la Première Division 

 Classement 1 div. Groupe I

 Classement 1 div. Groupe II

 Classement 1 div. Groupe III

 Résultats Barrages de la 1 div.

 Classement Général de la 1 div.

Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Classement  div. Groupe IV

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Classement  div. Groupe IV

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Palmarès des Championnats Corporatifs 

 Classement 1 div. Corporatif

 Classement  div. Corporatif

Coupes départementales

Coupe Forconi de football

Coupe Milloz de football

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 

 Coupe Forconi de football 1954-1955

 Championnat d'Afrique du Nord de football 1954-1955

 Coupe d'Afrique du Nord de football 1954-1955

 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie